ESIG - École Supérieure d'Informatique de Gestion - Delémont, Suisse
ESIG - École suisse d’ingénieurs des industries graphique et de l’emballage, devenue Comem+
ESIG - École Supérieure d'Informatique de Gestion - Genève, Suisse
ESIG - École Supérieure Internationale de Gestion